Чемпионат Великобритании по снукеру 1989 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в Престоне, Англия. Победителем турнира стал Стивен Хендри, выигравший в финале у Стива Дэвиса со счётом 16:15. Канал BBC освещал турнир с начала финальной стадии, которая стартовала 25 ноября.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 100 000
 Финалист: £ 48 000
 Четвертьфиналисты: £ 12 000
 Высший брейк: £ 8 000
 Общий призовой фонд: £ 420 000

Высший брейк 

 138 — Стив Дэвис

Результаты

Предварительные раунды 

1/16 финала

Матчи из 17 фреймов

 Терри Гриффитс 9:8 Тони Джонс  
 Тони Ноулз 9:7 Тони Драго  
 Ален Робиду 9:3 Сильвиньо Франсиско  
 Брэди Голлан 9:5 Джо О'Бои  
 Стивен Хендри 9:1 Барри Уэст  
 Дин Рейнолдс 9:8 Уэйн Джонс  
 Марк Беннетт 9:7 Кирк Стивенс  
 Питер Франсиско 9:5 Клифф Торбурн  
 Джимми Уайт 9:5 Нил Фудс  
 Джо Джонсон 9:6 Мартин Кларк  
 Джон Пэррот 9:8 Боб Шаперон  
 Гэри Уилкинсон 9:6 Брайан Морган  
 Деннис Тейлор 9:2 Рекс Уильямс  
 Майк Халлетт 9:0 Дин О'Кейн  
 Вилли Торн 9:3 Алекс Хиггинс  
 Стив Дэвис 9:3 Клифф Уилсон

Основной турнир

Ссылки 

 Результаты турнира на snookerdatabase 

Чемпионат Великобритании (снукер)
1989 год в снукере